Dalsgaard est un nom de famille porté par :

 Christen Dalsgaard (1824-1907), peintre danois,
 Henrik Dalsgaard (1989-), footballeur danois,
  (1950-), astronome danois,
  (1914-1999), peintre, écrivain et sculpteur danois.